Gaál Bálint (Szombathely, 1991. július 14. –) magyar labdarúgó, az Ajka csatára.

Jegyzetek

Források 

1991-ben született személyek
Szombathelyiek
Magyar labdarúgók
Az FC Ajka labdarúgói
A ZTE labdarúgói
A Soproni VSE labdarúgói
A Haladás labdarúgói
A Vasas labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
Az NB I labdarúgói
A Győri ETO labdarúgói
Az NB II labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói